British Open 2004 var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 8 och 14 november 2004 i Brighton, England. John Higgins vann turneringen efter att ha slagit Stephen Maguire i finalen med 9-6.

Resultat

Final

Huvudturnering
Den sista kvalomgången spelades i samband med huvudturneringen. Nedan visas resultaten från och med den omgång då de högst seedade spelarna gick in i turneringen.

Kval
I kvalet deltog de 80 spelare på Main Touren som inte var rankade bland topp-16, och därmed inte kvalificerade för huvudturneringen.

Källor

Externa länkar
BBC Sport

2004 i Storbritannien
Snookersäsongen 2004/2005
2004